Il doppio  dell'Open GDF Suez 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Al'ona Bondarenko e Kateryna Bondarenko erano le dentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Cara Black e Liezel Huber hanno vinto in finale contro Květa Peschke e Lisa Raymond,6-4,3-6,[10-4]

Teste di serie 

  Cara Black /  Liezel Huber (campioni)
  Květa Peschke /  Lisa Raymond (finale)

 Sorana Cîrstea /  Monica Niculescu (semifinali) 
 Raquel Kops-Jones /  Vladimíra Uhlířová (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Open GDF Suez 2009